Лев Соколов: Соколов, Лев Борисович (1929—1983) — советский учёный в области химии и технологии полимеров.
 Соколов, Лев Корнильевич (1879—1937) — русский военачальник, генерал-майор, герой Первой мировой войны.